Переможцем турніру попереднього року був іспанець Рафаель Надаль. Він знявся в третьому сеті півфінального матчу проти Хуана Мартіна дель Потро, але зберіг за собою звання першої ракетки світу.

Сіяні гравці 

Жирним шрифтом - продовжують змагання.
(в дужках) - раунд вибуття зі змагання

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки 

Відкритий чемпіонат США з тенісу